Kerr House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kerr House (Colorado), ID-Nr. 02000125
 Kerr House (Montana), ID-Nr. 94000899